Выборочная (эмпири́ческая) фу́нкция распределе́ния в математической статистике — это приближение теоретической функции распределения, построенное с помощью выборки из него.

Определение 
Пусть  — выборка объёма , порождённая случайной величиной , задаваемой функцией распределения . Будем считать, что , где , — независимые случайные величины, определённые на некотором пространстве элементарных исходов . Пусть . Определим функцию  следующим образом:
 ,
где  — индикатор события ,  — функция Хевисайда. Таким образом, значение функции  в точке  равно относительной частоте элементов выборки, не превосходящих значение . Функция  называется выборочной функцией распределения случайной величины , или эмпирической функцией выборки, и является аппроксимацией для функции . Существует теорема Колмогорова, утверждающая, что при  функция  равномерно сходится к , и указывающая скорость сходимости. 
Для каждого положительного ,  — случайная величина со значением .

Основные свойства 
 Пусть зафиксирован элементарный исход . Тогда  является функцией распределения дискретного распределения, задаваемого следующей функцией вероятности:
 ,
где , а  — количество элементов выборки, равных . В частности, если все элементы выборки различны, то .

Математическое ожидание этого распределения имеет вид:
 .
Таким образом, выборочное среднее — это теоретическое среднее выборочного распределения.
Аналогично, выборочная дисперсия — это теоретическая дисперсия выборочного распределения.

 Случайная величина  имеет биномиальное распределение:
 .

 Выборочная функция распределения  является несмещённой оценкой функции распределения :
 .

 Дисперсия выборочной функции распределения имеет вид:
 .

 Согласно усиленному закону больших чисел, выборочная функция распределения сходится почти наверное к теоретической функции распределения:
  почти наверное при .

 Выборочная функция распределения является асимптотически нормальной оценкой теоретической функции распределения. Если , то
  по распределению при .

См. также 
 Гистограмма (статистика)
 Теорема Гливенко — Кантелли
 Теорема Колмогорова

Выборочный метод